Representantkammare benämns underhuset i några länders parlament, till exempel:

Belgiens representantkammare (Nederländska: Kamer van Volksvertegenwoordigers/Franska: La Chambre des Représentants)
Colombias representantkammare (Spanska: Cámara de Representantes)
Belarus representantkammare

Se även
USA:s representanthus
Deputeradekammare

Lagstiftande församlingar